Chabaud ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Chabaud, (1913–2013), französischer Parasitologe
 Auguste Chabaud (1882–1955), französischer Maler und Bildhauer
 Benjamin Chabaud (1833–1915), französischer Gärtner
 Catherine Chabaud (* 1962), französische Journalistin, Seglerin und Politikerin
 François de Chabaud-Latour (1804–1885), französischer General und Staatsmann
 François Chabaud (* 1971), französischer Triathlet
 Louis-Félix Chabaud (1824–1902), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Chabot
 Chabo